Баха Калифорнија има више значења:

 Баха Калифорнија (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Баха Калифорнија (Сан Матео Јукутиндо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику